Кондрат Алексеевич Гузун () — председатель колхоза имени Карла Маркса Слободзейского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда (15.02.1957).

Родился и умер в с. Глиное Слобовейского района Молдавии. Член КПСС с 1949 года.

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации — главный агроном колхоза «Интенсивник» Слободзейского района (в котором работал звеньевым Герой Социалистического Труда Возиян Леонтий Андреевич).

В 1953—1962 годах председатель колхоза имени Карла Маркса того же района (с 1961 г. Тираспольский район). За счёт рационального использования земли, применения передовых методов хозяйствования увеличил производство животноводческой продукции и урожайность сельскохозяйственных культур.

На больших площадях выращивал зелёный горошек, томаты, перец, наладил их переработку, за счёт чего получал почти четверть чистого дохода сельхозартели. Расширил площади садов и виноградников. В 1956 году получил урожайность винограда 120 ц/га на площади 350 га.

Герой Социалистического Труда (15.02.1957).

В 1962—1966 гг. председатель Незавертайловского сельсовета.

С 1966 г. на пенсии.

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 5-го созыва

Источники 
 Советская Молдавия--краткая энциклопедия. Владимир Александрович Андрунакиевич, И. К Вартичан. Глав. ред. Молдавской Сов. энциклопедии, 1982 — Всего страниц: 709
 http://photo.rgakfd.ru/photo/724768
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 5 созыва